Мэ́ттис () — фамилия. Известные носители:

 Мэттис, Джеймс (род. 1950) — американский военный и государственный деятель.
 Мэттис, Сэм (род. 1994) — американский легкоатлет, метатель диска.